La Serie A1 1982-83 fue la edición número 61 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 26 de septiembre de 1982. Los ocho mejor clasificados accederían a los playoffs, junto con los cuatro primeros clasificados de la Serie A2. Los clasificados en las cuatro últimas posiciones perderían la categoría.
El campeón sería por primera vez en su historia el Banco Roma tras derrotar en la final al Olimpia Milano en tres partidos. Descendieron a la Serie A2 Carrera Venezia, Latte Sole Bologna, Lebole Mestre y Binova Rieti, mientras que consiguieron plaza de ascenso Alpe Bergamo, Indesit Caserta, Seleco Napoli yAcquabrillante Forlì.

Temporada regular

Clasificación

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1983
Baloncesto en 1982
Baloncesto en 1983